Charlottetown kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Canada:

 Charlottetown (Prins Edwardeiland), een stad op Prins Edwardeiland
 Charlottetown (Labrador), een gemeente op het schiereiland Labrador
 Charlottetown (Newfoundland), een dorp op het eiland Newfoundland